Pitha (trl. pīṭha, „miejsce spoczywania, siedzenie, piedestał, ołtarz”) – termin hinduistyczny dla nazwania miejsca, gdzie spoczęła moc bóstwa (najczęściej bóstwa rodzaju żeńskiego). Najczęściej wskazuje się na liczby 4 lub 51 i 108 określające ilość pith.

Przypisy 

Hinduizm
Śaktyzm
Obiekty sakralne hinduizmu